Aleixo Mosele , às vezes também grafado Musele ou Mousele  pode referir-se a:

 Aleixo Mosele (general) — general bizantino sob o imperador Constantino VI
 Aleixo Mosele (césar) — genro do imperador bizantino Teófilo
 Aleixo Mosele (almirante) — almirante bizantino sob Romano I

Desambiguações de história
Desambiguações de antropônimos